Сіменс — одиниця вимірювання електричної провідності в системі SI.
 Вернер фон Сіменс (13 грудня 1816 - 6 грудня 1892) — німецький інженер, винахідник, науковець, промисловець, засновник фірми Siemens, громадський і політичний діяч.
 Siemens — другий у світі та найбільший у Європі міжнародний концерн, що працює у галузі електротехніки, електроніки, енергетики, машинобудування, медицини, зв'язку та світлотехніки.